Mustelus är ett släkte av hajar som beskrevs av Johann Heinrich Linck d.y. 1790. Mustelus ingår i familjen hundhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hundhajar
Mustelus